Primeiro Governo Kurz
 Segundo Governo Kurz